Кидд () — английская фамилия.

Известные носители:

 Кидд, Александр (ум. 1921) — британский полицейский и перетягиватель каната, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Кидд, Билли (род. 1943) — американский горнолыжник.
 Кидд, Брайан (род. 1949) — английский футболист и тренер, обладатель Кубка европейских чемпионов.
 Кидд, Джейсон (род. 1973) — американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион.
 Кидд, Джемма (род. 1974) — английская маркиза, визажист и модель.
 Кидд, Крис — американский писатель, модель, фотограф и актёр короткометражных фильмов.
 Кидд, Том (род. 1945) — австралийский кёрлингист.
 Кидд, Томас (род. 1955) — американский художник-иллюстратор, специализирующийся на оформлении научно-фантастических и фэнтезийных книг.
 Кидд, Тревор (род. 1972) — канадский хоккеист, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Кидд, Эдвард (1849—1912) — канадский фермер и политический деятель.
 Кидд, Уильям (1645—1701) — легендарный английский пират.

Составные фамилии 
 Кидд-Гилкрист, Майкл (род. 1993) — американский профессиональный баскетболист.

Псевдонимы 
 Тайсон Кидд (род. 1980) — канадский профессиональный рестлер.

Техника 
 Эскадренные миноносцы типа «Кидд» — тип эскадренных миноносцев, строившихся для ВМС США и по заказу правительства Ирана.

См. также 
 Прощание капитана Кидда с морями — старинная английская баллада.